Join the Band signifie Joignez-vous à la bande et peut désigner :

 , album de Take 6 sorti le  ;
 , album de Little Feat sorti le .